Die 300 Startplätze für die Schießwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio sollten im Zeitraum vom 1. September 2018 bis 31. Mai 2020 vergeben werden. Wegen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Verschiebung der Spiele wurde der Zeitraum jedoch verlängert. Der japanischen Delegation steht in jedem Einzelwettbewerb ein Quotenplatz als Gastgebernation zu.

Quotenplätze können bei den ISSF-Weltmeisterschaften 2018, der ISSF-Weltcup-Serie 2019 und bei kontinentalen Meisterschaften oder sonstigen Qualifikationsturnieren erkämpft werden. Die Quotenplätze werden den Nationalen Olympischen Komitees zugeteilt, diese dürfen die Plätze auch anderen Athleten zuweisen, sofern diese die Olympianorm (ON) erzielt haben. Eine Ausnahme stellt die Qualifikation über die ISSF-Weltrangliste dar, diese Quotenplätze werden direkt an die einzelnen Schützen vergeben und werden vom NOK nicht geändert werden.

Übersicht 

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%" width="970"
! rowspan="2" style="text-align:center;" |Nation
! colspan="6" |Männer
! colspan="6" |Frauen
! colspan="3" |Mixed
! colspan="2" |Gesamt
|- style="font-size:95%"
! width="30" |KGDK
! width="30" |LG
! width="30" |SFP
! width="30" |LP
! width="30" |Trap
! width="30" |Ske
! width="30" |KGDK
! width="30" |LG
! width="30" |SP
! width="30" |LP
! width="30" |Trap
! width="30" |Ske
! width="30" |LG
! width="30" |LP
! width="30" |Trap
! width="50" |Quotenplätze
! width="50" |Athleten
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|1
|
|1
|2
|2
|1
|
|
|2
|1
|
|
|
|
|11
|11
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|1
|
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|4
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| align="left" |
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|
|
|
|15
|15
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|1
|
|
|
|
|
|3
|3
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|2
|2
|2
|2
|1
|
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|
|23
|25
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|
|
|1
|
|
|1
|1
|1
|
|
|
|
|
|5
|5
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|1
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|4
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|2
|
|1
|
|1
|
|2
|1
|
|1
|
|
|
|8
|8
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|
|
|2
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|2
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|3
|3
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|2
|
|
|2
|
|1
|2
|
|2
|1
|
|
|
|10
|10
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|2
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|2
|
|1
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|5
|5
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|2
|
|
|
|
|3
|3
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|2
|2
|
|2
|
|2
|2
|2
|2
|2
|
|
|
|
|
|16
|16
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|1
|
|
|1
|2
|
|1
|
|
|
|
|
|6
|6
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|2
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|
|
|
|2
|2
|
|
|
|14
|14
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|
|
|
|14
|14
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|3
|3
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|2
|
|
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|4
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|2
|1
|
|
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|5
|5
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|2
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|5
|5
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|1
|
|
|
|1
|1
|1
|
|
|
|
|
|4
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|2
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|2
|
|
|
|
|1
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|5
|5
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|2
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|2
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|3
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3
|3
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|1
|1
|1
|
|
|
|5
|5
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|2
|2
|2
|1
|
|2
|1
|2
|
|2
|2
|1
|1
|1
|19
|22
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|2
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|2
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|1
|
|1
|
|
|1
|1
|
|2
|
|
|
|
|
|7
|7
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|
|1
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|1
|6
|7
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|2
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|1
|2
|2
|
|1
|2
|2
|1
|2
|
|1
|
|
|
|15
|15
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|
|1
|
|
|
|2
|
|
|2
|
|
|
|6
|6
|-
| style="text-align:left;" |
|2
|1
|
|
|2
|1
|
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|8
|8
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|2
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|1
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|1
|2
|
|
|
|
|1
|
|
|1
|
|
|
|6
|6
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|4
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|
|2
|2
|
|
|
|21
|21
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|3
|3
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|
|
|1
|2
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|4
|4
|-
! style="text-align:center;" |Gesamt: 98 NOKs
!28
!30
!28
!31
!29
!29
!29
!30
!28
!31
!28
!29
!2
!2
!2
!356
!362
|}

Zeitplan

Männer

50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf

10 m Luftgewehr

25 m Schnellfeuerpistole

10 m Luftpistole

Trap

Skeet

Frauen

50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf

10 m Luftgewehr

25 m Sportpistole

10 m Luftpistole

Trap

Skeet

Mixed

10 m Luftgewehr

10 m Luftpistole

Trap

Weblinks 
 Qualifikationssystem der ISSF

Einzelnachweise 

Qualifikation
Schiessen